335-й пехотный Анапский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии второй очереди. Сформирован для участия в Первой мировой войне.

История 
Сформирован в период 19 июля — 10 августа 1914 года в Екатеринбурге из кадра, отделённого от 195-го пехотного Оровайского полка, и запасных Пермской и Саратовской губерний. 11 августа отбыл в Петроградский военный округ, где вошел в состав 6-й армии и был направлен на работы по укреплению Выборгской крепости.

К 20 октября 1914 года переброшен в 10-ю армию Северо-Западного фронта в район города Сувалки. К 28 января 1915 года отступил к крепости Гродна и сражался в Августовских лесах. Летом и осенью 1915 года отступил в Белоруссию и с 15 ноября 1915 года по август 1916 года вёл позиционные бои в районе города Молодечно. В августе 1916 года переброшен на Юго-Западный фронт в район Дубно, где принял участие в 3-м, 4-м и 5-м Ковельских сражениях. В октябре 1916 года переведён в 9-ю армию Юго-Западного фронта в район Черновцов. С 7 ноября 1916 года по 18 июля 1917 года вел позиционные бои в Карпатах. С августа 1917 года вошел в состав 4-й армии Румынского фронта. Расформирован в феврале 1918 года.

Командиры полка 
 хх.12.1914-хх.хх.1915 — полковник Пороховщиков, Александр Сергеевич
 13.07.1915-после 01.08.1916 — полковник Великопольский, Николай Николаевич

Известные люди, служившие в полку 
 Щорс, Николай Александрович

Примечания

Литература 
А.М. Кручинин. 335-й Анапский пехотный полк // Энциклопедия Екатеринбурга 

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1914 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году